Кубок мира по скелетону 2020/2021 — это международный турнир по скелетону из 8 этапов, который стартовал 20 ноября 2020 года на трассе в латвийской Сигулде и завершится 29 января 2021 года в австрийском Инсбруке.

Календарь соревнований

Результаты

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

Кубки мира по скелетону
Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021